Серия А 1993/1994 — 62-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 29 августа 1993 года и завершился 1 мая 1994 года. В 14-й раз победителем турнира стал «Милан».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 

1993/1994
Футбол в Италии в 1993 году
Футбол в Италии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994